Zvezda kan syfta på:

 Zvezda (film) – rysk krigsfilm från 2002
 Crvena Zvezda – sportklubb i Belgrad, se Röda stjärnan Belgrad
 Zvezda (ISS) – del av International Space Station
 FC Zvezda-BGU Minsk – vitrysk fotbollsklubb
 Zvezda (TV-kanal) – rysk statlig TV-kanal

Geograf

Antarktis 

 Zvezda (sjö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar